Krondor bezeichnet
einen fiktiven Ort des Planeten Midkemia und eine dreiteilige Saga des Schriftstellers Raymond Feist
darauf basierend eine dreiteilige Computer-Rollenspielserie ab 1993, siehe Betrayal at Krondor